Де:
 Де — частое сокращение для книги «Деяния Апостолов». См. также сокращения в Библии.
 д. е. — доля единицы.
 де — разговорная частица в русском языке.
 де- — приставка, часть слова, означающая отрицательное действие.
 Де (де) — приставка, в фамилии — у голландских, французских, русских, итальянских и венгерских (в Австро-Венгрии до 1919 г., в Венгрии до 1945 г.) дворян — компонент дворянских фамилий, происходящий от латинского предлога, означающего «из» (такого-то поместья). В дворянских фамилиях, возникших в позднее время (с конца XVIII в.) ставился не перед названием поместья, а перед собственно фамилией. Например: Ян де Витт, Виконт де Бражелон, Луи де Фюнес, М. Б. Барклай де Толли и другие.
 Предлог ряда романских языков, являющийся компонентом некоторых поместий и городов. Например: Рио-де-Жанейро и так далее.
 Де — в испаноязычных странах в фамилии замужних женщин есть частица, отделяющая фамилию до замужества от фамилии после замужества. Например, Ракель Саманьего де Ломбардо (то есть, в девичестве Саманьего, после замужества Ломбардо)

См. также 
 DE
 Дэ 德, понятие китайской философии